Катодолюминесценция — физическое явление, заключающееся в свечении (люминесценции) вещества, облучаемого быстрыми электронами (катодными лучами). Является одним из многих процессов, сопровождающих бомбардировку вещества электронами.

Физика явления 
Движущийся в веществе быстрый электрон претерпевает упругие и неупругие взаимодействия. В результате неупругих взаимодействий (взаимодействий с изменением энергии электрона) возникают:
 эмиссия вторичных электронов
 эмиссия оже-электронов
 колебания кристаллической решётки (фононы)
 электронные колебания (плазмоны)
 непрерывное рентгеновское излучение
 характеристическое рентгеновское излучение
 электронно-дырочные пары и катодолюминесценция

Катодолюминесценция, как и другие типы люминесценции, может быть результатом рекомбинации электронно-дырочных пар, внутрицентровых переходов, переходов между дефектными уровнями и т. д. При этом причиной существования возбуждённых состояний в веществе (прямой или косвенной) является бомбардировка электронами.

Спектры катодолюминесценции 
При взаимодействии электронного пучка с веществом, реализуются практически все возможные электронные состояния. Это обусловлено тем, что энергия электронов пучка много больше (1 ÷ 1000 кэВ), чем ширина запрещённой зоны вещества (до 15 эВ). В результате, спектры катодолюминесценции гораздо богаче, чем спектры, например, фотолюминесценции. Возможность менять в широком диапазоне интенсивность облучения вещества электронами позволяет добиваться эффектов насыщения, что не всегда возможно при накачке светом (фотовозбуждение) или возбуждении электронных состояний вещества каким-либо другим способом.

Применение 
На явлении катодолюминесценции основан принцип действия сегментных индикаторов (например, ИВ-2, ИВ-3), электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). До последнего времени ЭЛТ были основной деталью осциллографов, телевизоров, мониторов.

Исследование катодолюминесценции вещества может являться мощным источником информации о его свойствах.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article059955.html Катодолюминесценция в Большой советской энциклопедии]
 «Локальная катодолюминесценция и её возможности для исследования зонной структуры твёрдых тел» (Г. В. Спивак, В. И. Петров а, М. К. Антошина, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, 1986)

Спектроскопия
Оптика
Электродинамика сплошных сред
Люминесценция